Oscar Hammerstein puede referirse a:

 Oscar Hammerstein I (1847–1919), hombre de negocios, director de ópera y compositor.
 Oscar Hammerstein II (1895–1960), libretista, productor y director de musicales.